Ореус, Иван Иванович
 Ореус, Иван Иванович (1830—1909) — военный историк.
 Коневской (настоящая фамилия Ореус), Иван Иванович (1877—1901) — поэт.